«Смоленская» — название станций Московского метрополитена:
 Арбатско-Покровской линии
 Филёвской линии